John McGuire ist der Name folgender Personen

* John McGuire (Cricketspieler) (* 1957), australischer Cricket- und Australian-Football-Spieler
 John McGuire Fußballspieler (* 1902), Englischer Fußballspieler, der für vier verschiedene Football League Clubs spielte
 John McGuire (Schauspieler) (1910–1980), US-amerikanischer Schauspieler  
 John McGuire (Komponist) (* 1942), US-amerikanischer Komponist
 John A. McGuire (1906–1976), US-amerikanischer Politiker